Дми́трий Шереме́тев:
 Шереметев, Дмитрий Александрович (1885—1963) — кавалергард, тайный советник, масон.
 Шереметев, Дмитрий Николаевич (1803—1871) — сын графа Николая Петровича Шереметева и Прасковьи Ивановны Ковалевой-Жемчуговой, гофмейстер, благотворитель.
 Шереметев, Дмитрий Сергеевич (1869—1943) — флигель-адъютант.